Тиверська вулиця — вулиця у деяких населених пунктах України. Назва — на честь східнослов'янського племінного союзу тиверців.

 Тиверська вулиця — вулиця в місті Білгороді-Дністровському.
 Тиверська вулиця — вулиця в місті Дніпрі.
 Тиверська вулиця — вулиця в місті Львові.
 Тиверська вулиця — вулиця в місті Подільську.

Вулиці